John Means peut faire référence à :
  (1812-1862), militaire américain, 64e gouverneur de Caroline du Sud ;
  (1829-1910), entrepreneur et homme politique américain ;
 John Means (né en 1993), joueur américain de baseball.